

Дани сећања 

1260-е пне.

fr:1264 av. J.-C.